Een ontheffing kan zijn:
ontheffing van een verbod of voorschrift, zie vergunning
ontheffing van het ouderlijk gezag